Фойербах () — фамилия и топоним.
  — река в Германии, протекающая по земле Баден-Вюртемберг.
 Фойербах, Лоуренс (1884—1911) — американский легкоатлет и перетягиватель каната.

См. также 
 Фейербах